Nach dem Theologen, Nationalökonomen und Sozialphilosophen Oswald von Nell-Breuning (1890–1991) sind folgende Schulen benannt (Abkürzung OvNBS):

 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Offenbach am Main), Sonderschule in Offenbach am Main
 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Rödermark), Gesamt- und Europaschule in Rödermark
 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil, berufliche Schule in Rottweil

NellBreuning, Oswald